Dame de cœur peut faire référence à :
 La dame de cœur, carte à jouer
 La Dame de cœur, film américain sorti en 1929
 La Dame de cœur, roman ayant reçu le prix Femina en 1949
 Des dames de cœur, feuilleton télévisé québécois
 Dame de cœur, téléfilm français (2011)
'Dame de Cœur', cultivar de rosier.

Voir aussi
 La Reine de coeur, personnage fictif des Aventures d'Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll ;
 La Reine de cœur, personnage du long métrage d'animation Alice au pays des merveilles'' tiré du livre précédent par Disney  (1951).